Guldbrandsen ist der Familienname folgender Personen: 

 Alice Guldbrandsen (1909–1995), dänische Schriftstellerin und Schauspielerin
 Axel Guldbrandsen (1848–1923), dänischer Musiker
 Casper Guldbrandsen (* 1966), dänischer Hockeyspieler 
 Christine Guldbrandsen (* 1985), norwegische Sängerin
 Christine Guldbrandsen (Leichtathletin) (* 1977), norwegische Leichtathletin
 Christoffer Guldbrandsen (* 1971), dänischer Filmregisseur
 Dorthea Guldbrandsen (1858–1912), norwegische Missionarin
 Frits Guldbrandsen (1813–1849), norwegischer Künstler und Maler
 Gustav Gulbrandsen (* 1871–1942), norwegischer Architekt
 Johannes Guldbrandsen (1871–1922), dänischer Schauspieler
 Jorun Guldbrandsen (* 1948), norwegischer Politiker und Pädagoge
 Kate Guldbrandsen (* 1965), norwegische Sängerin
 Liv Gulbrandsen (* 1974), norwegische Politikerin und Autorin
 Ole Guldbrandsen (* 1942), dänischer Schauspieler, Regisseur und Tonassistent 
 Peer Guldbrandsen (1912–1996), dänischer Drehbuchautor, Schauspieler und Filmregisseur

Siehe auch:
 Gulbrandsen